Modern Fusion Yoga är en modern yogastil som flätar samman traditioner från Vinyasayoga Vinyasa-, Hatha yogan Hatha- och Anusarayogan  Anusara-yogan i en och samma klass. En flödande början som övergår i alltmer statiska övningar för att bli allt mer stillsamma. Övningarna är fysiskt utmanande och kombineras med andningstekniker och filosofiska perspektiv.

Musiken har en central plats i yogaklassen där musikstycken och låtar väljs utifrån takt, energi och budskap. Beroende på klassen kan även musiken tematiseras och varieras.

Referenser

Yogaformer